Синагога у смт Луків Волинській області в Україні була побудована в 1781 році та зруйнована під час Другої світової війни.

Історія 
Кімнати тамбура, ймовірно, будували одночасно з головним залом. Пізніше прибудови були додані із західної сторони, що мали однакову висоту з основним залом. На верхньому поверсі були жіночі молитовні кімнати, до яких можна було дістатися зовнішніми дерев'яними сходами. Два поверхи з кімнатами також були надбудовані пізніше з південної сторони. Імовірно, що спочатку весь дах був прихований за високим парапетом, який, однак, був зруйнований під час прибудови з боків, а парапети із західної та східної сторін отримали додаткові фронтони.

Головний зал також найпізніше на цей час отримав двосхилий дах.

Інтер'єр був відремонтований у 1930-х роках.

Архітектура 
Головний зал був майже квадратним. Зовнішні стіни (спочатку на півдні та півночі) були розділені пілястрами на три поля; у кожному з цих полів було аркове вікно. Стіни всередині були пишно оформлені у примітивному стилі рококо.

Дерев'яна святиня Тора також мала багаті різнокольорові прикраси. Вона не лише заповнила середнє поле стіни, але й прикрила там крилами пілястри. Вона була розділена на три ступені, які звужувались до вершини. Вікно там було обрамлено верхньою сходинкою.

Біма була розташована посеред головного залу всередині башти з чотирьох восьмикутних колон, яка сягала до стелі та підтримувала склепіння.

Стеля була розділена на дев'ять полів; вісім полів за межами башти бімат мали хрестове склепіння, а поле всередині башти бімат було вкрите невеликим куполом.

Цифри над вхідними дверима 

Над перемичкою був ручний сувій, який вказував рік будівництва (1781) та ім'я будівельника (Єзекіїля із Сокаля). Це обрамлялось прикутим ведмедем та коровою. Це трактується як подання пророцтва, «А корова й ведмідь будуть па́стися ра́зом» (). Оскільки це пов'язано з майбутнім, ведмідь все ще прикутий, щоб бути в безпеці.

Див. також 
 Список синагог в Україні

Примітки 

Турійський район
Культові споруди Волинської області
Колишні синагоги України
Синагоги України
Культові споруди, побудовані 1781
засновані в Україні 1781